Калу Уче (; 15 ноября 1982, Аба) — нигерийский футболист, атакующий полузащитник клуба "ФК Агилас".

Карьера 
Калу Уче начал карьеру в клубе «Эньимба», откуда спустя год он перешёл в «Ивуаньянву Нэйшнл», где выступал два сезона. Летом 2000 года Уче перешёл в «Эспаньол», где выступал во второй команде клуба.

В июле 2001 года Уче перешёл в краковскую «Вислу». Он дебютировал в основе команды 30 сентября 2001 года в матче чемпионата Польши с клубом «Видзев»; всего в первом сезоне он сыграл 11 раз. В следующем году Уче провёл 26 матчей за клуб и забил 6 голов, став чемпионом страны, а также помог команде выйти в 1/8 Кубка УЕФА. В следующем году Калу пропустил половину сезона, после того, как отказался играть в отборочном матче Лиге чемпионов с «Омонией». В сезоне 2004/05 Уче провёл во французском «Бордо», куда перешёл, на правах аренды, за 500 тыс. евро.

В 2005 году Уче перешёл в испанский клуб «Альмерия» за 1 млн евро. 26 августа 2007 года он дебютировал в основе команды, выйдя на замену, в матче с клубом «Депортиво Ла-Корунья», в котором его команда победила 3:0. В своём первом сезоне в Испании он забил 8 голов, из которых 3 в последних 5 матчах. В последующие годы Уче завоевал место в основе команды. После ухода из команды Альваро Негредо, Уче занял его место в атаке «Альмерии» и забил в сезоне 2009/10 9 голов.

Международная карьера 
В составе сборной Нигерии Уче дебютировал 21 июня 2003 года в матче отборочного турнира Кубка африканских наций против Анголы; игра завершилась вничью 2:2. В 2010 году Уче играл на Кубке африканских наций и чемпионате мира.

Личная жизнь 
Младший брат Калу, Икечукву Уче, также является футболистом.

Достижения 
«Висла» (Краков)
 Чемпион Польши (2): 2002/03, 2003/04
 Обладатель Суперкубка Польши: 2001
 Обладатель Кубка Польши (2): 2001/02, 2002/03
 Обладатель Кубка Экстраклассы: 2002
 Итого: 6 трофеев

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Эньимба»
Игроки ФК «Хартленд»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Аль-Джаиш»
Игроки ФК «Эр-Райян»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Пуна Сити»
Игроки ФК «Одиша»
Игроки ФК АТК